USS Wahoo — кораблі ВМС США, названі на честь риби.

 USS Wahoo (SS-238) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». На службі з 1942 року. Потоплений японцями у протоці Лаперуза 11 жовтня 1943 року.
 USS Wahoo (SS-516) — планований підводний човен типу «Тенч». Будівництво скасоване до закладки човна.
 USS Wahoo (SS-518) — планований підводний човен типу «Тенч». Будівництво скасоване до закладки човна.
 USS Wahoo (SS-565) — підводний човен типу «Тенг». На службі протягом 1952-1983 років. Зданий на злам у 1984 році.
 USS Wahoo (SSN-806) — планований підводний човен типу «Вірджинія». Замовлений у 2019 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни